

Patronyme 

 Archibald Leach, nom d'état civil de Cary Grant (1904-1986), acteur américain d'origine britannique ;
 Bernard Leach (1887-1979), céramiste britannique ;
 Brent Leach (né en 1982), joueur de baseball américain ;
 
 Douglas Leach (1898-1987), écrivain britannique, auteur de roman de guerre et de roman policier ;
 Edmund Leach (1910-1989), anthropologue britannique ;
 Garry Leach (1954-2022), auteur de bande dessinée britannique ;
 Jamie Leach (né en 1969), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jay Leach (né en 1979), joueur de hockey sur glace américain ;
 
 John Leach (1894-1941), officier britannique de la Royal Navy ;
 John Albert Leach (1870-1929), ornithologue, professeur et directeur d'école australien ;
 Johnny Leach (1922-2014), pongiste britannique ;
 Mandy Leach (1979-), nageuse zimbabwéenne ;
 Mary Frances Leach (1858-1939), chimiste américaine ;
 Mike Leach (né en 1960), joueur de tennis américain ;
 Reggie Leach (né en 1950), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Rick Leach (né en 1964), joueur de tennis américain ;
 Rosemary Leach (1935-2017), actrice britannique ;
 Steve Leach (né en 1966), joueur de hockey sur glace américain ;
 Wilford Leach (1929-1988), réalisateur, scénariste, producteur et monteur américain ;
 William Elford Leach (1790-1836), zoologiste britannique.

Toponyme 

 Leach, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Patronyme anglais